Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 1999 — 5-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на ковровых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках мировой серии.

В 1999 году турнир прошёл с 8 по 14 февраля. Соревнование продолжало серию зальных турниров в регионе, расположенную после Australian Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рихард Крайчек
 в парном разряде —  Никлас Культи и  Микаэль Тильстрём

Общая информация 
Посев в одиночном соревновании возглавил нидерландец Ян Симеринк (тогдашняя 20-я ракетка мира), а его соотечественник и прошлогодний чемпион Рихард Крайчек на турнир-1999 не заявился. Впервые с 1996 года среди сеянных участников оказался один из представителей страны-организатора: Марат Сафин со своего места в сетке, в итоге, добрался до полуфинала. Титул же достался второму номеру посева Марку Россе, на пути к общей победе не проигравшему ни сета, а в финале справившемся с несеянным немцем Давидом Приносилом.

Сетку парного соревнования возглавил альянс Даниэля Вацека и Джеффа Таранго (тогдашние 20-я и 51-я ракетки мира). Чех и американец с минимальными проблемами преодолели два первых матча, а вот в полуфинале и финале вынуждены были играть по три сета, но каждый раз смогли победить и завоевали общий титул. В финале они справились с несеянной командой Менно Остинг / Андрей Павел. Из дуэта прошлогодних чемпионов в новом сезоне до петербургского турнира доехал лишь Микаэль Тильстрём, который в дуэте с Марком Кейлом продержался в сетке до четвертьфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Марк Россе обыграл  Давида Приносила со счётом 6-3, 6-4.
 Россе выигрывает 1-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Приносил уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Джефф Таранго /  Даниэль Вацек обыграли  Менно Остинга /  Андрея Павла со счётом 3-6, 6-3, 7-5.
 Таранго выигрывает 2-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Вацек выигрывает 2-й титул в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 1999

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Февраль 1999 года
1999
1999 год в Санкт-Петербурге